Чемпионат Эстонии по футболу 1957 года — 13-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 10 команд. Чемпионом впервые стал «Калев» (Юлемисте).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1957
Футбол в СССР в 1957 году
1950-е годы в Эстонии